I Meganulon (メガヌロン Meganuron) sono Kaijū (mostri misteriosi) e anche insetti preistorici apparsi nel film Rodan.

Aspetto
I Meganulon sono grossi insetti simili a forbicine di colore verde-grigio (marrone nell'era millennium) con grossi occhi e artigli. Nel film di Rodan possono dormire per anni, ma nell'era millennium sputano veleno e scalano le pareti.
Sempre nell'era millennium si evolvono in Meganule (libellule giganti)

Storia

Era Showa
Appaiono nel film Rodan ove uccidono diversi uomini nelle miniere di un villaggio a Kyushu.
Dopo la schiusa di un uovo esce Rodan e mangia tutti i Meganulon della miniera.

Era Millennium
I Meganulon riappaiono in Godzilla vs. Megaguirus che raggiungono Tokyo attraverso un varco aperto durante la sperimentazione di un'arma satellitare. Poi i Meganulon si evolvono in Meganule.

Meganula

Le Meganule sono i discendenti dei Meganulon. A differenza di questi ultimi, le Meganule sono libellule lunghe 2 m. con pungiglioni e artigli. Nel film del 2000 attaccano Godzilla che le uccide tutte, ma un po' del sangue di Godzilla crea un gigantesco mostro detto Megaguirus, la regina delle Meganule

Filmografia
 Rodan (1956)
 Godzilla vs. Megaguirus (2000)

Personaggi di Godzilla
Toho Kaiju
Insetti immaginari